Arctic steht für:

 Arctic (Film), ein Filmdrama von Joe Penna aus dem Jahr 2018
 Arctic (Mineralwasser), eine polnische Mineralwassermarke
 Arctic (Unternehmen), ein Schweizer Hersteller von Computerhardware
 Arctic (Zeitschrift), eine wissenschaftliche Zeitschrift des Arctic Institute of North America

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arctic (New York), im Delaware County
 Arctic (Rhode Island), im Kent County
 Arctic City, in Alaska – nicht mehr existent
 Arctic Springs, im Clark County, Indiana
 Arctic Village, in Alaska

Schiffe:
 Arctic (Schiff, 1850), ein US-amerikanisches Passagierschiff
 Arctic (Schiff, 1979), ein Frachtschiff
 USS Arctic
 Arctic (Schiff, 1969), eine Mega-Yacht

Obst:
 Arctic Apples, Arctic als Marke, die gentechnologisch veränderte Apfelsorten mit Zulassung in den USA vertreibt

Sonstiges:
 Arctic Angel Airport, Airport in Alaska
 Arctic Village Airport, Airport in Alaska
 Arctic River, Fließgewässer in Alaska
 Arctic Canyon Pit, Mine im San Bernardino County, Kalifornien
 Arctic Park, Park im Montgomery County, Maryland
 Arctic Springs Park, Park im Centre County, Pennsylvania

Siehe auch:
 Arctic Creek
 Arctic Lake